Příjmení Prochorov () nosí více osob:

 Alexandr Michajlovič Prochorov (1916–2002), ruský fyzik
 Alexandr Vladimirovič Prochorov (1946–2005), sovětský fotbalista a fotbalový trenér
 Jelena Prochorovová (* 1978), ruská atletka 
 Jevgenij Pavlovič Prochorov (1931–2011), ruský sociolog a novinář
 Jurij Vasiljevič Prochorov (1929–2013), ruský matematik
 Michail Prochorov (* 1965), ruský podnikatel
 Timofej Vasiljevič Prochorov (1894–2004), ruský poustevník žijící v Mnichově
 Vitalij Vladimirovič Prochorov (* 1966), ruský lední hokejista
 Vladimir Sergejevič Prochorov (* 1984), ruský sáňkař

Ruská příjmení